Wir sind die Guten steht für:
 Tatort: Wir sind die Guten, Fernsehfilm aus der Krimireihe Tatort (2009)
 Wir sind die Guten (Bröckers / Schreyer), Sachbuch von Mathias Bröckers und Paul Schreyer (2014)
 Wir sind die Guten (Simon Akstinat), Bildband von Simon Akstinat (2012)
 Wir sind die Guten (Dora Heldt), Kriminalroman von Dora Heldt (2017)